Eda (comuna) — comuna da Suécia
 Agência Europeia de Defesa — organismo da União Europeia
 Análise exploratória de dados — técnica de análise de dados
 Esquadrilha da Fumaça — "Esquadrão de Demonstração Aérea" (EDA), da Força Aérea Brasileira

Desambiguações de siglas